Cette liste recense les éléments du parc de BB 75000, locomotives de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ou de ses filiales.

Gestionnaires 
Au deuxième trimestre 2019, le parc des locomotives BB 75000 est constitué de 200 exemplaires. Ces locomotives sont gérées par trois Supervisions techniques de flotte (STF) :

Listes des Supervision technique de flotte (STF) pour cette série.
 STF Masteris/STF Tiers à Strasbourg (SFT) : 51 locomotives
 STF Infrarail à Chalindrey (SLI) : 42 locomotives
 STF Locomotives thermiques Fret à Longueau (SLT) : 107 locomotives

Trois entités et filiales de la SNCF sont utilisatrices de ces locomotives :
 Akiem, avec 51 locomotives ;
 SNCF Infra, avec 42 locomotives ;
 Fret SNCF, avec 107 locomotives.

Baptême retiré 
La BB 75007 avait été baptisée avec la commune de Longueau le . Depuis 2012, cette locomotive a été reversée au sein de l'identité Akiem et repeinte en grise. Le nouvel opérateur ne souhaitant plus de machine avec baptême, la BB 75007 a été débaptisée. Des tractations sont en cours en 2013 pour baptiser une autre BB 75000 avec la commune de Longueau, la BB 75080 serait le nouveau choix (80 en référence au département de la Somme).

État du matériel

Sous-série BB 75000 

Au deuxième trimestre 2019, le parc des locomotives de la sous-série BB 75000 est constitué de 90 exemplaires numérotés 75001 à 75099. Elle est autorisée à tracter des trains voyageurs climatisés car elles sont équipées du câblot UIC .

Sous-série BB 75100 

Au troisième trimestre 2017, le parc des locomotives de la sous-série BB 75100 est constitué de 33 exemplaires numérotés 75101 à 75133. Cette série est autorisée à tracter des trains voyageurs climatisés car elle est équipée du câblot UIC .

Sous-série BB 75300 

Cette série, modifiée à partir de BB 75000, avec ajout de l'interphonie, est autorisée à tracter des trains voyageurs climatisés car elle est équipée  d'un câblot UIC .

Sous-série BB 75400 
Au deuxième trimestre 2019, le parc des locomotives de la sous-série BB 75400 est constitué de 68 exemplaires numérotés 75401 à 75468. Cette série n'est pas autorisée à la traction de trains climatisés (pas de câblot UIC ).

Observation
La BB 75442 est entrée en collision avec un camion sur la voie communale C5, au passage à niveau du lieu-dit La Bosse, près de Sablé-sur-Sarthe, le .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 Livrées SNCF

Locomotive Diesel SNCF
Matériel roulant de Fret SNCF
Matériel roulant de l'Infra SNCF
Locomotive Alstom
BB 75000